Cartoon Network Cinema (scurt pentru CN Cinema) este un bloc de programe de pe Cartoon Network, pe care se difuzează un film sau un episod special. A început la 3 septembrie 2002, deci acesta este cel mai vechi bloc de programe de pe Cartoon Network. Și acesta este singurul program întrerupt de pauzele publicitare.

CN Cinema va fi difuzat la canalul Cartoon Network la 9:05 și 18:10. Duminica 9:05, seara precedentă, sâmbăta, se va repeta în noaptea duminicală precedentă.

În apropierea Crăciunului, CN Cinema este înlocuit de ediția specială de iarnă, care este difuzată zilnic. Începând cu data de 18 decembrie 2010, în fiecare zi de la ora 9:05, iar de la 22 decembrie până la jumătatea lunii ianuarie între orele 9:05 și 16:00. Cartoon network cinema va reveni în grilă pe 24 octombrie la ora 18:55

Din 2017 Cartoon Network Cinema a ieșit din grila Cartoon Network însă din vara 2021 a revenit în grilă. În prezent poate fi difuzat doar în vacanța de vară.

Filme/Episoade speciale 
 Aventurile croakilor cu cositoare
 Aventurile fraților urși: Filmul
 Transplant de creier Aloha, Scooby-Doo! Bandiții Colegul meu este o maimuță: Călătoria mare Colegul meu este o maimuță: Scoala de animale muzicale Colegul meu este o maimuță: Zoo-ul din întreaga lume Ben 10: Alien Swarm Ben 10: Cursa împotriva timpului Ben 10: Down with the Spaces! Ben 10 împotriva universului Ben 10: Secretul Omnitrixului Ben 10 Negative 10 Aventura lui Billy și Mandy cu mumia Billy și Mandy: Halloween Special Edition Casper la Școala Scary Filmul lui Dodó's Duck - Insula Fantastic  Ed, Edd și Eddy - Marele Show Firebreather: Copilul de Foc Casa de Furaj pentru Prietenii Imaginari: Noua Acasa a lui Bloo Casa fostilor pentru prieteni imaginari: Migrarea boomului Casa de furaj pentru prietenii imaginari: Imaginatia Pamantului Frédi, contrabandistul Gamer Invincibilii
 Al treilea tip Scooby-Doo
 Liga Adevarului - Noua Misiune
 Parola: Kölök nu dedică: I.N.T.E.R.J.Ú.K.
 Password: Kölök nu este sergent: Z.E.R.O.
 Vânătorii de Treasure (1985)
 László Camp: Unde a plecat László?
 Lego Batman: The Movie
 Lego Batman: Trisati
 Lego: Fabrica de Hero
 Lego Star Wars: Jigsawul Imperiului
 Lego Star Wars: Padawan Troublemakers
 Lego Star Wars: Yoda Stories 1: Clona închisă
 Lego Star Wars: Povestiri Yoda 2: amenințarea Sith
 Lego Star Wars: Povestiri Yoda 3: The Jedi Attack
 Mixel: Laptele de Lapte Shake
 Mixturi: Fiecare Cavaler are Ziua Sa
 Mixte: Moonshine
 Mixte: Cinema
 Park Show: The Movie
 Powerpuffs: Dancing
 Powered by Pureur Purses
 Polar Express
 Shake, nu mă las!
 Salvați-l pe Willy
 Scooby-Doo și Cavalerii Arabi
 Scooby-Doo și Boo Bratys
 Scooby-Doo și Spiritul Vrăjiturii
 Scooby-Doo și Cyberhajsza
 Scooby-Doo merge la Hollywood
 Scooby-Doo și Monster Snow
 Scooby-Doo și Loch Ness Monster
 Scooby-Doo: Piratii la orizont
 Scooby-Doo și Regele Goblin
 Scooby-Doo și monstrul mexican
 Scooby-Doo și Samurai
 Scooby-Doo 2: Monstri fără Leash
 Aventurile lui Scooby-Doo
 Scooby-Doo și Vampire Legend
 Scooby-Doo și lupul reținut
 Scooby-Doo pe insula zombie
 Steven Univers: Filmul
 Free Willy!
 Samurai Jack (episodul 1-2)
 Samurai Jack (episodul 37-38)
 Samurai Jack (episodul 45-46) 
 Teen Titans: Disciple
 Teen Titans: Post-vibrații
 Teen Titans: Titani de Est
 Teen Titans: The End
 Tom și Jerry - Inelul Magic
 Tom și Jerry - Cat pe Marte
 Tom și Jerry - Ai grijă de brânză!
 Tom și Jerry - Sailor Mouse
 Tom și Jerry - The Movie
 Tom și Jerry - farmecul nuferitorului
 Pisici Master Turpi și Beverly Hills

Cartoon Network